Гуденко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Гуденко Ігор — український фотограф, який знімав звірства рашистів, загинув у Харкові під час обстрілу міста росіянами
 Гуденко Михайло Олександрович (1914—1940) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1940, посмертно).
 Гуденко Павло Гаврилович (1911—1997) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Гуденко Петро Спиридонович  — вояк армії УНР, розстріляних більшовиками під Базаром 1921 року.
 Гуденко Сергій Гаврилович (1915—1941) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1938).

Примітки 

Українські прізвища